Maasin (Southern Leyte), de hoofdstad van de Filipijnse provincie Southern Leyte;
 Maasin (Iloilo), een gemeente in de Filipijnse provincie Iloilo.